CWR ist eine Abkürzung für:
 California Western Railroad
 Classic World Racing, britischer Automobilhersteller
 Common Work Registration, Format zur Registrierung musikalischer Werke
 Crop wild relative

Abkürzung